Евреите в Литва са малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 3050 души, или 0,10 % от населението.

Численост и дял 
 Преброявания на населението
Численост и дял на евреите според преброяванията на населението през годините:

Численост на евреите според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на евреите според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Литва